Гео́ргий Алекса́ндрович Атарбе́ков (при рождении Атарбекян; , Вагаршапат, Эриванская губерния — 22 марта 1925, Тбилиси) — участник борьбы за советскую власть на Северном Кавказе, армянского происхождения; один из руководителей органов государственной безопасности.

С 1918 года — сотрудник ЧК. С 1921 года — председатель революционного комитета нескольких районов в северной части Армении; позже — нарком почт и телеграфов; зам. Наркома РКИ ЗСФСР.

Биография 
Родился  года в Армении, в селении Эчмиадзин Эриванской губернии. В августе 1919 года Атарбеков сообщал, что его отец — мещанин, письмоводитель поверенного.

В некрологе Атарбекова его биограф О. Голустян сообщал, что из-за тяжёлого материального положения мать была вынуждена в детстве Атарбекова отправить его к родным в Баку, где он учился в Бакинской прогимназии в течение трёх лет, после чего перевёлся в Эриванскую гимназию.

С началом революции 1905 года 14-летний гимназист проявил интерес к марксистской литературе, стал посещать подпольные кружки, а в 1908 году вступил в РСДРП.

Когда Атарбеков был студентом юридического факультета московского университета, его арестовали за принадлежность к партии и исключили из университета.

В 1911 году он вернулся в Москву и восстановился в университете. Атарбеков говорил, что окончил университет в 1914 году, но документального подтверждения этому утверждению нет.

Когда началась Первая мировая война, Атарбеков поступил служить во Всероссийский союз городов, который был создан в августе 1914 года на съезде городских голов. В Союзе Атарбеков проработал до февральской революции 1917 года; потом участвовал в свержении царской власти и последующем установлении советской власти.

Был членом Сухумского окружного военно-революционного комитета и заместителем председателя военно-революционного комитета Абхазии.

31 октября 1918 года Чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией на заседании под председательством Атарбекова вынесла постановление о казни 59 заложников, 40 человек контрреволюционеров, священника Иоанна Рябухина "за молебен о победе кадетов" и 6 фальшивомонетчиков.

1 ноября 1918 г. во время убийства заложников в Пятигорске Атарбеков лично изрубил кинжалом генерала Н. В. Рузского, чем неоднократно хвастался.

В конце 1918 года Атарбеков появился в Астрахани и 1 февраля 1919 года был зачислен в число сотрудников политотдела РВС Каспийско-Кавказского фронта. В конце того же месяца организовали Временный военно-революционный комитет Астраханского края (председатель С. М. Киров), который подчинялся Реввоенсовету фронта.

Злоупотребление властью и служебным положением, провокационные действия Особого отдела, возглавляемого Атарбековым, грубое попрание прав человека, а также многочисленные аресты, как отмечалось в одном из документов того времени, возмущали население. Самоуправство «железного Геворка», которого сравнивали с «восточным царьком», приобрело настолько скандальный характер, что его по ультимативному требованию Ударной коммунистической роты, во главе которой стоял большевик Аристов, отстранили от должности. Постановление об этом приняли в конце июля 1919 года, а 4 сентября того же года чекист под конвоем был доставлен в Москву. Его дело рассматривалось довольно долго. Специальная комиссия ЦК партии установила «преступность Атарбекова и других сотрудников Астраханского Особого отдела». Для окончательного приговора материал следствия передан в ЦК РКП(б). Спасли чекиста от наказания его покровители — Камо, Орджоникидзе и Сталин: они не только оправдали, но и повысили Атарбекова в должности.

В 1920 году — начальник Особого отдела 9-й армии, уполномоченный ВЧК в Кубано-Черноморской области, затем в Баку.

С 1921 года — председатель Ревкома северных районов Армении, нарком почт и телеграфа Закавказья, заместитель наркома РКИ и член Президиума Закавказской партийной контрольной комиссии.

Погиб 22 марта 1925 года в авиационной катастрофе около Тифлиса вместе с А. Ф. Мясниковым и С. Г. Могилевским. На траурном митинге выступил с речью Л. Д. Троцкий.

Память 
 В память об Атарбекове были названы улицы в Москве, Краснодаре, Сочи, Ростове-на-Дону, Астрахани и др.
 Его именем назван микрорайон Атарбеково в Сочи.
 Сторожевой корабль Каспийской военной флотилии.
 В 1993 году улицу Атарбекова в Пятигорске переименовали в Широкую.

См. также 
 Красный террор (Россия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Страна должна знать своихъ «героевъ». Атарбековъ.

Революционеры России
Революционеры Грузии
Революционеры Армении
Чекисты
Погибшие в авиакатастрофах в СССР
Большевики